John Garvey ist der Name folgender Personen:

* John Garvey (Bischof) (1527–1595), irischer Bischof
 John Garvey (Musiker) (1921–2006), US-amerikanischer Musiker
 John Garvey (Fußballspieler) (* 1969), US-amerikanischer Fußballspieler